Inngia bezeichnet:
 Inngia (Berg), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Inngia (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland